Wasmes (Colfontaine), een deelgemeente van de Belgische gemeente Colfontaine
 Wasmes (Péruwelz) een plaats in de deelgemeente Wasmes-Audemez-Briffœil van de Belgische stad Péruwelz